Stati Uniti d'America
Gold Hill – census-designated place della Contea di Boulder, Colorado
Gold Hill – città della Contea di Jackson, Oregon
Gold Hill – villaggio della Contea di Tooele, Utah